Hengstkopf ist der Name folgender Berge:

 Hengstkopf (Rothaargebirge) (668 m), im Rothaargebirge zwischen Winterberg und Niedersfeld, Hochsauerlandkreis, Nordrhein-Westfalen
 Hengstkopf (Spessart) (506,1 m), im Spessart zwischen Rothenbuch und Bischbornerhof (Neuhütten), Landkreise Aschaffenburg und Main-Spessart, Bayern

Siehe auch:
 Hengstberg